Robert Laurent peut désigner : 
 Robert Laurent (1890-1970), sculpteur américain (né français, naturalisé américain en 1917) ;
 Robert Laurent (1907-1958), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Robert Laurent (1908-2001), historien français